Enemy Territory bezeichnet

 Wolfenstein: Enemy Territory, ein kostenloser Multiplayer-Taktik-Shooter
 Enemy Territory: Quake Wars, ein von Splash Damage und id Software entwickeltes Computerspiel